Автомиксис (аутомиксис) (от  — сам и  — смешение, совокупление) — одна из форм самооплодотворения, состоящая в слиянии половых клеток (гамет), которые принадлежат одной и той же особи. Наблюдается среди простейших, грибов и диатомовых водорослей. У высших растений встречается при синхронизации процессов микро- и мегаспорогенеза. Разновидностью автомиксиса является автогамия. В этом случае в одном гаметангии мейоза происходит без образования гамет. В клетке образуются ядра с гаплоидным набором хромосом, которые сливаются друг с другом. Клетка преобразуется в зигота, а затем ауксоспору.

У животных автомиксис отмечен у прямокрылых.

Примечания

См. также 
 Lexicon of Reproductive Modes Compiled by C. Patrick Doncaster

Цитология
Эмбриология